Fun with Dick and Jane est le titre d'un livre pour enfants de la série Dick et Jane (1946).
Touche pas à mon gazon (Fun with Dick and Jane) est un film de Ted Kotcheff (1977).
Braqueurs amateurs (Fun with Dick and Jane) est un film de Dean Parisot (2005), remake du précédent.